

События 
 Консулы Помпеян и Авит.
 В 209 году император Септимий Север приказал оставить Антонинов вал и укрепить вал Адриана, установив по нему границу римских владений.
 Окончание Битвы при Чиби.

Родились

Скончались 
 Сюнь Юэ, китайский философ.

См. также